OBR steht für:
 Oberste Bauleitung der Reichsautobahnen, Bauleitung für die Reichsautobahnen 1935–1945
 Ocean Beach Railway, eine Museumsbahn in Neuseeland
 Office for Budget Responsibility, eine vom britischen Finanzministerium finanzierte öffentliche Einrichtung
 One Billion Rising, eine Kampagne zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen
 Oberbaurat, ein nichtakademischer bzw. Berufstitel in Deutschland und Österreich
 Oberbibliotheksrat, Dienstgrad für Beamte im höheren Bibliotheksdienst in Deutschland, entsprechend Oberrat (Amtsbezeichnung)
 Oberbibliotheksrat, wie Bibliotheksrat (DDR) ein Titel in der DDR in Würdigung einer langjährigen leitenden oder wissenschaftlichen Tätigkeit im staatlichen Bibliothekswesen

obr steht für:
 Altburmesisch (auch Altbirmanisch; ISO-639-3-Code), Frühform des Birmanischen, der Amtssprache in Myanmar

Abkürzung